Řetězová lávka je obecné označení pro lehký řetězový most. 

Slovy Řetězová lávka byly označované tyto konkrétní lávky: 
 Rudolfova lávka, v Praze v místech pozdějšího Mánesova mostu. 
 Sophienbrücke, řetězová lávka ve Vídni k Prátru